Legg est un nom de famille anglo-saxon. Il est porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 
 Adrian Legg (1948-), guitariste britannique ;
 Andy Legg (1966-), joueur et entraîneur de football gallois ;
 Gordon Legg, directeur artistique et artiste de décor pour l'animation, ayant travaillé pour les studios Disney ;
 Stuart Legg, (1975-), joueur de rugby à XV.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme